Кодекс молчания — название ряда фильмов.

 «Кодекс молчания» — американский художественный фильм 1985 года.
 «Кодекс молчания» — советский художественный фильм 1990 года.
 «Кодекс молчания 2: След чёрной рыбы» — российско-узбекский художественный фильм 1993 года.